San kan syfta på:

 San – bokstav i det grekiska alfabetet
 Sanfolket –  ett antal santalande folkgrupper i södra Afrika
 Khoisan – sanfolkets språk

Geografi

Burkina Faso 

 San (ort), Boucle du Mouhoun,

Mali 

 San (kretshuvudort), Ségou, 
 Cercle de San, krets, Ségou,

Polen 

 San (flod),

Se även
 SAN

Robotskapade Burkina Fasoförgreningar
Robotskapade Maliförgreningar
Robotskapade Polenförgreningar